Posdnjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Posdnjakow (* 1972), kasachischer Biathlet
 Kirill Posdnjakow (* 1989), russischer Radrennfahrer
 Oleksij Posdnjakow (* 1995), ukrainischer Sprinter
 Stanislaw Posdnjakow (* 1973), russischer Säbelfechter
 Wjatscheslaw Posdnjakow (* 1978), russischer Florettfechter

Siehe auch:

 Posdnjakowa